Вахдат -многозначный термин.

Топоним 
 Вахдат — город (с 1965) в Таджикистане, центр Вахдатского района.
 Вахдат — посёлок в Таджикистане, район Лахш.
 Вахдат — село в Таджикистане, Раштский район.
 Вахдат — посёлок в Таджикистане, Шугнанский район.
 Вахдат — джамоат в районе Сангвор, Таджикистан.

Фамилия 
 Вахдат, Педж (род. 1982) — персидско-американский актёр.

Другие значения 
 Вахдат аш-шухуд — суфийский термин.
 Вахдат аль-вуджуд — философская категория, характеризующая учение Ибн Араби.